Pennsylvanian (trein), een reizigerstrein van de Amerikaanse spoorwegmaatschappij Amtrak
 Pennsylvanien, een tijdvak in de periode Carboon in de geologische tijdschaal van de ICS
 een inwoner van de Amerikaanse staat Pennsylvania